Советский городской округ — муниципальные образования в России

 Советский городской округ — в Калининградской области
 Советский городской округ — в Ставропольском крае